Catacamas kan syfta på:

Honduras 

 Catacamas (kommun), Departamento de Olancho, 
 Catacamas (ort), Departamento de Olancho,